De naam Arlene is gebruikt voor een groot aantal tropische cyclonen in de Atlantische Oceaan.

Tropische storm Arlene (1959)
Orkaan Arlene (1963)
Orkaan Arlene (1967)
Tropische storm Arlene (1971)
Tropische storm Arlene (1981)
Orkaan Arlene (1987)
Tropische storm Arlene (1993)
Tropische storm Arlene (1999)
Tropische storm Arlene (2005)
Tropische storm Arlene (2011)